Ghost ( — «привидение»):
 Ghost — программное обеспечение для клонирования дисков фирмы Symantec.
 Ghost — платформа для блогов.
 G.ho.st — удалённая операционная система.
 GHOST-образ — формат файла образа диска
  — компьютерная игра 2016 года в жанре метроидвании.
 Ghost — оригинальное название американского фильма «Привидение» (1990).
 Ghost — беспилотный летательный аппарат.
 Ghost — шведская группа, исполняющая музыку в стиле «хэви-метал».
  — японская экспериментальная рок-группа.
  — альбом американского музыканта Radical Face, выпущенный в 2007 году.
  — альбом канадской группы Devin Townsend Project, выпущенный в 2011 году.
  — мини-альбом американской певицы Скай Феррейры, выпущенный в 2012 году.
  — альбом британской фолк-музыкантки Кейт Расби, выпущенный в 2014 году.
 «Ghost» — дебютный сингл британской певицы и автора песен Эллы Хендерсон.
 «Ghost» — песня Джастина Бибера (2021)
 Ghost — криптовалюта, созданная Джоном Макафи в 2020 году.

См. также 
 Ghostscript — система поддержки языка разметки печати postscript.
 Ghostview — программа для просмотра файлов .ps и .eps.